ỊAbdeckung bezeichnet folgende Schutz- oder Sicherungsvorrichtungen:
 Chaperon (Architektur), Mauerdach
 Cowling, Abdeckung des Flugmotors
 Deck (Schiffbau), Schiffboden
 Persenning, spezielle Abdeckung für Boote oder offene Fahrzeuge
 Plane (Abdeckung), textile Abdeckung
 Sturz (Architektur), Abdeckung einer Maueröffnung
 Taufdeckel, Abdeckung eines Taufbecken

Abdeckung steht außerdem für:
 Testabdeckung, Maß für die Qualitätssicherung
 im Kalibergbau die Verwendung und Renaturierung von Abraumhalden 

Siehe auch:
 Abdecker (Begriffsklärung)
 Abdecken (Bauwesen)